Петровац — многозначный термин.

 Петровац — община в Республике Сербской в составе Боснии и Герцеговине.
 Петровац — черногорский футбольный клуб.

Населённые пункты

Сербия 
 Петровац — населённый пункт в общине Лебане.
 Петровац — населённый пункт в муниципалитете города Лесковац.
 Петровац — населённый пункт в муниципалитете города Пирот.
 Петровац — населённый пункт в муниципалитете города Прокупле.
 Петровац — населённый пункт в общине Трговиште.

См. также 
 Босански-Петровац — город в ФБиГ в составе БиГ
 Босански-Петровац — община в ФБиГ в составе БиГ
 Петровац-на-Млави — город в Сербии
 Петровац-на-Млави — община в Сербии
 Петровац-на-Мору — населённый пункт в Черногории.